homonymies exactes
 Algodres, paroisse civile de la municipalité de Figueira de Castelo Rodrigo,  située dans le district de Guarda ;
 Algodres, paroisse civile de la municipalité de Fornos de Algodres, située dans le district de Guarda ;

élément de la dénomination
 Fornos de Algodres, ville et municipalité située dans le district de Guarda ;
 Fornos de Algodres, paroisse civile qui a donné son nom à la municipalité ci-dessus.